Această pagină reprezintă o listă de persoane notabile care s-au născut în statul american Maryland.

Oameni
Maryland